Анато́лий Ка́рпович Айзенво́рт (по паспорту Деревяшкин; , Шуарсола, Советский район, Марий Эл — 25 декабря 1942, Сталинградский фронт) — марийский советский писатель, переводчик, журналист, преподаватель. Член Союза писателей СССР.

Биография 
Родился в семье директора школы К. А. Деревяшкина. Учился в Оршанской школе II ступени, в 1931 году окончил Казанский Восточно-педагогический институт.

Был научным сотрудником МарНИИ, членом оргкомитета по созданию Союза советских писателей Марийской АССР, был членом правления Союза. Трудился и на журналистском поприще: был сотрудником редакций журнала «У вий» («Новая сила»), газет «Марийская правда» и «Марий коммуна».

С 1937 года был преподавателем марийский литературы в Марийском государственном педагогическом институте им. Н. К. Крупской.

С 1942 года на фронте. Погиб на Сталинградском фронте 25 декабря 1942 года, похоронен у д. Клычково Волгоградской области.

Литературная деятельность 
Писать начал с 1926 года. Сначала писал на русском языке. Был активным публицистом (литературные исследования, рецензии на книги и театральные постановки). Однако следует отметить, что в своих литературно-критических работах он порою допускал ошибки, порождённые влиянием вульгарно-социологической критики. Некоторые из них были «заказными» и сыграли роковую роль в судьбах марийских писателей в годы сталинских репрессий.

А. Айзенворт написал повесть «Вич полмезе» («Пятеро смелых»), перевёл на марийский язык произведения М. Горького, Л. Толстого, А. Чехова, В. Маяковского и др., на русский язык — роман М. Шкетана «Эренгер», поэму С. Чавайна «Октябрь», произведения Ш. Осыпа, О. Ипая, Г. Ефруша и др.

Он был также составителем учебных пособий: в 1939 году Учпедгиз выпустил 3 составленные им «Книги для чтения».

Выступал под псевдонимами А. Зет, А. К., А. Д.

Член Союза писателей СССР с 1939 года.

Основные произведения

На марийском языке 
 Илыш мура: ойырен налме произведений-влак (Жизнь поёт: избранные произведения). Йошкар-Ола, 1950.
 Вич полмезе: повесть (Пятеро смелых). Йошкар-Ола, 1954. 106 с.
 Вич полмезе: повесть (Пятеро смелых). Йошкар-Ола, 1987. 94 с.

В переводе на русский язык 
 Пятеро смелых: повесть / пер. М. А. Шамбадала. Йошкар-Ола, 1955. 56 с.

Переводные произведения 
 Али-Баба да нылле разбойник: араб йомак. М., 1938. 32 с.
 Андерсен Г. Дюймовочка: йомак. М., 1938. 32 с.
 Гауф В. Халиф-аист нерген йомак. М., 1938. 16 с.
 Чуковский К. Маска ден Тылзе: йомак. Йошкар-Ола, 1946. 16 с.
 Андерсен Г. Чинче ӱдыр: йомак. Йошкар-Ола, 1953. 20 с.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

Писатели Марий Эл
Филологи Марий Эл
Мариеведы
Журналисты Марий Эл
Марийские писатели
Переводчики Марий Эл
Переводчики с русского языка
Переводчики поэзии на марийский язык
Литераторы, известные под псевдонимами
Члены Союза писателей СССР
Члены Союза писателей Республики Марий Эл
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Выпускники Татарского гуманитарно-педагогического университета
Филологи XX века
Преподаватели Марийского педагогического института